US Open 2015 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce w dniach 25–28 sierpnia na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Szczęśliwe przegrane

Drabinka

Pula nagród

Bibliografia 
 

US Open 2015
US Open – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet